Staversvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Staversvattnet (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,31 km²)
Staversvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn